Manuel Rodríguez de Llauder (1906-1988) va néixer a La Corunya el 1906. Descendent del general Manuel de Llauder i de Camí, que va ser Capità General de Catalunya entre 1832 i 1835. Marquès de la Vall de Ribas, pertany per línia materna a una antiga família catalana. Va estudiar Dret i Música. Les primeres lliçons de piano les rep del mestre mallorquí Miguel Negre i de Modesto Serra al Conservatori del Liceu de Barcelona.)

Va ser un dels introductors de la música de jazz. Les seves primeres obres estan datades el 1927 a l'Havre, París i Lisboa. Va debutar com a pianista el 1929 i va compondre obres de jazz simfònic.

Entre el 1933 i el 1935 va compondre música per a l'escena, que es va representar en teatres del Paral·lel de Barcelona. Amb el pseudònim de Rod Lauder ha compost moltes cançons lleugeres. El 1939 escriu un "Himne Triunfal" per a orquestra i cor i diverses suites per a piano. El 1942 es va presentar com a pianista al Palau de la Música interpretant les seves pròpies obres.

També va compondre música per a dibuixos animats, va ser durant força anys crític musical del diari El Noticiero Universal de Barcelona i va dirigir la secció musical de l'Institut d'Estudis Nord-americans.

La "Rapsòdia sincopada" és la seva obra més coneguda i per la qual és recordat. És una de les primeres obres de jazz simfònic escrites a Espanya. Composta el 1961 per a piano i orquestra, es va estrenar el 22 de febrer del 1961 al Palau de la Música Catalana interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona. Aquesta agrupació es va veure augmentada amb una secció de saxòfons i altres elements apropiats per interpretar aquest tipus de música.

Els prejudicis units al saxofon des de la seva invenció, a causa de la seva vinculació amb les bandes militars i civils, la seva suposada ineptitud per matisar o expressar, el seu ús per la música lleugera i d'entreteniment, van ser molt acusats al nostre país fins a dates recents. instrument poc més que proscrit dels àmbits simfònics.

El 24 de novembre del 1962 es va estrenar en forma de ballet al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, amb coreografia del mestre Joan Magrinyà i dirigida per Adrian Sunshine. També s'ha realitzat una transcripció per a banda pel mestre Juan Alfonso, que es va interpretar el 17 de març de 1963 per la Banda Municipal de Barcelona dirigida pel mestre Pich Santasusana, amb la col·laboració de la pianista Ana María Cardona que també havia participat a el Liceu.

Segons el programa de mà del concert, està dedicada a la memòria de George Gershwin i l'autor ha volgut plasmar en aquesta obra l'ambient típic i emocional del folklore nord-americà, emprant una estructura harmònica rica en cromatismes modulants i en efectes rítmics suggestius.

Després d´una breu introducció orquestral, el piano inicia un cantàbil lent i melodiós, que després s´anima amb l´orquestra. Després d'un breu moviment àgil i molt sincopat, sorgeix un malenconiós blues que s'enllaça amb un altre tema vivaç, a l'estil boogie-woogie. Segueix un legòs alegre que el piano desenvolupa en variacions, per acabar en una coda que recull amb gran vibració sonora els temes principals de l'obra.

Acabem amb la inclusió del guió del ballet escrit per Antonio Chic. Estiu 1962. Una festa en cert lloc elegant de la Costa Brava. La noia per a qui se celebra la festa, recorda amb nostàlgia, la trobada amb un atractiu jove, del qual va ser separada per les seves amigues sense arribar a saber-ne ni tan sols el nom. La noia balla amb el seu germà i un amic convidat a la festa però, en tot moment, està pendent del seu quimèric record.

Apareixen els altres convidats, i comença el ball. La noia complau els seus amics ballant amb tots ells, però, tan bon punt pot, prefereix refugiar-se entre les seves amigues més joves, amb les quals pot reviure la seva obsessionant trobada.

Tot sol, recorda aquella nit que, passejant amb les seves amigues i en tornar a casa seva, va conèixer aquell noi que ja mai no hauria d'oblidar. Les seves amigues els van separar sense temps de citar-se per a millor ocasió, i, des de llavors, moltes vegades tots dos invocarien el record de la seva trobada.

La festa segueix, el record s'esvaeix i els nois, una mica alegres, juguen i es diverteixen sense parar. En el moment de més alegria, arriba un convidat inesperat. La noia va a rebre'l i tots dos es reconeixen com la persona del seu record. Entre l'alegria general els joves enamorats obliden, finalment, la seva imatge quimèrica. La realitat ha superat el record.

No coneixem ni el lloc ni la data de mort d'aquest compositor. Suposem que va ser el 1988, ja que el seu títol nobiliari com a Marquès de la Vall de Ribas, va ser cedit aquest any a José Luis Rodríguez i Zanetti.

Referències

Enllaços externs 
História de la Sinfonía artçicle de Rod Lauder